Мануель Руїс Соррілья (ісп. Manuel Ruiz Zorrilla; 22 березня 1833—13 червня 1895) — іспанський правник, державний і політичний діяч, двічі очолював уряд.
 «Нуево Хосе Соррілья» - стадіон у іспанському місті Вальядолід.